Kurt Borchers ist der Name folgender Personen:

* Kurt Borchers (Politiker) (1552–1613), deutscher Politiker, Bürgermeister von Braunschweig
 Kurt Borchers (Forstmann) (1901–1970), deutscher Forstmann und Verwaltungsbeamter